Bobby Rondinelli (né en 1955), batteur américain
Daniela Rondinelli (née en 1967), femme politique italienne
Dennis A. Rondinelli (1943-2007),  professeur et chercheur en administration publique américain
Nicolò Rondinelli (v. 1468 - v. 1520), peintre italien
Francesco Rondinelli (1589-1665) gentilhomme et écrivain italien